Richard Lester (filmregisseur)
 Richard Lester (roeier)